bł. Eugeniusz III (zm. 1153) – papież
 bł. Eugeniusz Andrés Amo (1862–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Eugeniusz Bosiłkow (1900–1947) – biskup nikopolski, męczennik

Zobacz też::
 Święty Eugeniusz
 bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus Grialou (1894–1967) – francuski karmelita bosy